Ytterland kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ytterland, Kimitoön, Åboland, 
 Ytterland, Raseborg, Nyland,

Se även
Ytterlandet
Ytterlanden

Robotskapade Finlandförgreningar